Чернавка — река в России, протекает в Сивинском районе Пермского края. Устье реки находится в 14 км по левому берегу реки Малая Сива. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки на Верхнекамской возвышенности на границе с Республикой Удмуртия в 11 км западнее посёлка Северный Коммунар. Исток лежит на водоразделе, рядом лежат верховья реки Нилкам. Чернавка течёт на восток, протекает деревни Петрушонки и Буланово. В нижнем течении протекает по северным окраинам посёлка Серверный Коммунар, чуть ниже которого впадает в Малую Сиву.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от города Березники до Камского гидроузла, без реки Косьва (от истока до Широковского гидроузла), Чусовая и Сылва, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100912111100009387
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100938
 Код бассейна — 10.01.01.009
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Сивинского района
Бассейн Обвы